Burnitz ist der Name von

 Hans (Rudolf) Burnitz (1875–1929), deutscher Maler, Sohn von Peter Burnitz
 Jeromy Neal Burnitz (* 15. April 1969) ehemaliger US-Baseballspieler der MLB (Major League Baseball) 
 Peter Burnitz (1824–1886), Dr. jur., deutscher Maler, Neffe von Rudolf Burnitz 
 Rudolf Burnitz (1788–1849), deutscher Architekt, Onkel des Peter Burnitz
 Rudolf Heinrich Burnitz (1827–1880), deutscher Architekt, Sohn des Rudolf Burnitz

Siehe auch:
 Burnitzbau im Saalhof in Frankfurt am Main